Boels Ladies Tour 2018 var den 21. udgave af cykelløbet Boels Ladies Tour. Løbet var en del af UCI Women's World Tour og blev arrangeret fra 28. august til 2. september 2018. Den samlede vinder af løbet blev hollandske Annemiek van Vleuten fra  for andet år i træk.

Hold og ryttere

Danske ryttere 
 Amalie Dideriksen kørte for Boels-Dolmans
 Pernille Mathiesen kørte for Team Sunweb
 Christina Siggaard kørte for Team Virtu Cycling
 Louise Norman Hansen kørte for Team Virtu Cycling
 Trine Schmidt kørte for Team Virtu Cycling

Etaperne

Prolog

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

6. etape

Resultater

Eksterne henvisninger 
 
 

2018
Cykelløb i 2018